W Rumunii
 Racova – gmina w okręgu Bacău
 Racova – wieś w okręgu Bacău, w gminie Racova
 Racova – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Ilovăț
 Racova – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Supur
 Racova – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Udești